Regimiento de Infantería 8 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 8 de Argentina;
 o al Regimiento de Infantería 8 de Bolivia.